Carolina Kostner (ur. 8 lutego 1987 w Bolzano) – włoska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Brązowa medalistka olimpijska z Soczi (2014) i uczestniczka igrzysk olimpijskich (2006, 2010, 2018), mistrzyni świata (2012), pięciokrotna mistrzyni Europy (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), zwyciężczyni finału Grand Prix (2011) oraz 9-krotna mistrzyni Włoch.

Życie prywatne 
Jej matka Patricia w latach 70. XX w. była łyżwiarką figurową, zaś ojciec Erwin Kostner był hokeistą, członkiem reprezentacji Włoch i Olimpijczykiem z Sarajewa (1984). Carolina jest kuzynką i chrześnicą włoskiej narciarki alpejskiej Isoldy Kostner.

Osiągnięcia

Rekordy życiowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Włoscy łyżwiarze figurowi
Włoscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Bolzano
Urodzeni w 1987